Müll.Berol. kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Müller Müll.Berol. 
 Karl Müller

Robotskapade auktorsförkortningar